До 1 юли 2009 г. Република Латвия се е деляла на 26 района (латвийски: rajons (мн.ч. rajoni)), които са обединени в 4 исторически региона, 76 града, от които 7 града с републиканско подчинение (lielpilsētas; ед. ч. – lielpilsēta)

Исторически региони 

Латвийската конституция признава следните 4 историко-културни региона.

 Курземе, западната част от Латвия, състояща се приблизително от районите Лиепая, Кулдига, Талси, Салдус и Вентпилс.
 Земгале, централната част на Латвия. Граничи с Курземе на запад, с Рижкия залив и река Даугава на север и с Литва на юг. Състои се приблизително от районите Бауска, Добеле, Йелгава и Тукумс, както и от части от Айзкраукле, Даугавпилс, Йекабпилс, Огре и Рига.
 Видземе, означава Средната Земя, също така и Ливония, въпреки че включва само малка част от историческата област Ливония. Съвременният регион Видземе се състои от Шведска Ливония и Рига. Включва в себе си части от Алуксне, Цесис, Гулбене, Лимбажи, Мадона, Валка, Валмиера, Айзкраукле, Огре и Рига.
 Латгале, част от Ливония още от времето на Жечпосполита. Отговоря на днешните райони Балви, Краслава, Лудза, Преили, Резекне и части от Даугвапилс и Йекабпилс.

Административно-териториално деление на Латвия до 1 юли 2009 г.

В скоби е показано числото, кореспондиращо на всеки район или град на картата.

След 1 юли 2009 г. Латвия е разделена на 110 края (общини) и 9 града с републиканско подчинение (освен горните 7 и градовете Йекабпилс и Валмиера). Това деление на страната се оценява като неефективно и предстои неговото подменяне или връщане на старото одминистративно-териториално деление..

Източници